Corning (Arkansas).
 Corning (Califòrnia).
 Corning (Iowa).
 Corning (Kansas).
 Corning (Missouri).
 Corning (Nova York).
 Corning (Ohio).
 South Corning.